

Cinema 
The Fallen – film muto tedesco
The Fallen – film del 2004 diretto da Ari Taub
The Fallen – film del 2011 con Dean Cain

Letteratura 
The Fallen – romanzo di T. Jefferson Parker
The Fallen – romanzo di Stephen Finucan
The Fallen – serie di romanzi di Thomas E. Sniegoski

Musica 
The Fallen – canzone del gruppo musicale Suicide Silence
The Fallen – singolo dei Franz Ferdinand del 2006

Videogiochi 
Star Trek: Deep Space Nine: The Fallen – videogioco per computer del 2000

Altre 
The Fallen – personaggio della Marvel Comics
The Fallen – personaggio della serie Transformers

Pagine correlate 
Fallen